Slovo Saturnin může mít několik významů:

 Saturnin – mužské jméno latinského původu
 Saturnin (román) – román Zdeňka Jirotky a jeho ústřední postava
 Saturnin (film) – film natočený na námět románu Saturnin
 Saturnin (seriál) – televizní miniseriál vytvořený ze stejnojmenného filmu
 Saturnin (house) – francouzský večerníčkový seriál a ústřední zvířecí hrdina
 Svatý Saturnin – několik světců
 Bazilika sv. Saturnina z Toulouse – největší románská bazilika, zasvěcena sv. Saturninovi z Toulouse
 Saint-Saturnin – název více obcí ve Francii